Евгений Базилевский:

 Базилевский, Евгений Евгеньевич (1848—1902) — русский военный юрист, генерал-майор, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Базилевский, Евгений Фёдорович (1930—2006) — Герой Социалистического Труда.